

Cinema 
 Le ragioni del cuore (Wait Until Spring, Bandini) – film del 1989 diretto da Dominique Deruddere
 Le ragioni del cuore (Reasons of the Heart) – film del 1998 diretto da Rick Jacobson

Musica 
 Le ragioni del cuore – album di Raf del 2012
 Le ragioni del cuore – singolo di Raf del 2012

Televisione 
 Le ragioni del cuore – miniserie televisiva del 2002
 Le ragioni del cuore (A Brush with Love) – film TV del 2019 diretto da Peter DeLuise